Harald ori Harold nume de familie sau prenume masculin este numele mai multor regi:

Regi ai Angliei 

 Harold I al Angliei, cunoscut și ca Harold Harefoot (în română, Harold Picior de Iepure). 
 Harold al II-lea al Angliei (n. circa 1022 - d. 14 octombrie 1066), cunoscut și ca Harold Godwinson (în română, Harold Fiul lui Godwin).

Regi ai Danemarcei 

 Harald I al Danemarcei (n. circa 911 – d. 1 noiembrie 987), cunoscut și sub numele de Harald Bluetooth (în română, Harold Dinte Albastru). 
 Harald al II-lea al Danemarcei
 Harald al III-lea al Danemarcei

Regi ai Norvegiei 

 Harald I al Norvegiei (n. circa 848 – d. circa 931), cunoscut de asemenea ca Harald Harfagre. 
 Harald al II-lea al Norvegiei (d. 969) 
 Harald al III-lea al Norvegiei (n. 1015 – d. Bătălia de la Podul Stamford, Anglia, 25 septembrie 1066), cunoscut și ca Harald Hårdråde.
 Harald al IV-lea al Norvegiei, (d. 1136).
 Harald al V-lea al Norvegiei, actualul monarh al Norvegiei, născut la 21 februarie 1937

Mare Duce de Kiev 

 Mstislav cel Mare, cunoscut ca Harald în Norse Saga.

Alte personalități marcante 
 Harold Vincent Connolly, atlet american, campion olimpic

Nume
Prenume masculine
Monarhi